Il singolare del Nottingham Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivo Karlović era il detentore del titolo e ha vinto in finale 7–5, 6–7(4), 7–6(8), contro Fernando Verdasco.

Teste di serie

  Radek Štěpánek (secondo turno, infortunio)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
  Fernando Verdasco (finale)
  Ivo Karlović (campione)

 Gilles Simon (quarti)
 Dmitrij Tursunov (secondo turno, abbandono)
 Andreas Seppi (quarti)
 Gaël Monfils (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Nottingham Open 2008
ATP Tour 2008